Ausius kan syfta på bland andra:

 Haquinus Magni Ausius (d. 1653), psalmförfattare och översättare
 Henricus Ausius (1603–1659), professor i grekiska och rektor för Uppsala universitet

Efternamnet Ausius betyder förmodligen "från Ås" och de svenska namnen var troligen Håkan Magnusson och Henrik. De uppges ibland vara bröder men denna uppgift går inte att bekräfta.

Efternamn